
Molekulska formula -{C4H6}- se može odnositi na:

 Ciklobuten
 1,3-Butadien
 Dimetilacetilen
 Etilacetilen
 1-Metilciklopropen